Эли Яблонович (; род. 15 декабря 1946, Пух-бай-Халлайн, Австрия) — американский физик и предприниматель. Труды в основном посвящены оптоэлектронике, фотонике, лазерной физике. Лауреат многих престижных премий.

В 1967 году получил степень бакалавра в Университете Макгилла. В 1969 году получил степень магистра и в 1972 году получил степень доктора философии в Гарвардском университете. Опубликовал одну из первых статей о фотонных кристаллах  и создал экспериментальные образцы. Вскоре после его публикации вышла статья Саджива Джона на эту же тему  .

Также его исследования позволили повысить коэффициент полезного действия солнечных батарей и улучшить эффективность лазеров.

Является членом Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук, иностранным членом Лондонского королевского общества.

Награды 
 Премия Вуда (1996)
 Приз Юлиуса Шпрингера по прикладной физике (2001)
  (2010)
 Премия Харви (2012)
 Премия Ранка (2014)
 Медаль Исаака Ньютона (2015)
 Премия Оливера Бакли (2016)
 Медаль Эдисона (2018)
 Медаль Бенджамина Франклина Института Франклина (2019)
 Медаль Фредерика Айвса (2019)

Примечания 

Физики США
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Иностранные члены Лондонского королевского общества
Награждённые медалью Бенджамина Франклина (Институт Франклина)
Лауреаты премии Харви
Лауреаты премии Р. В. Вуда
Награждённые медалью Маунтбеттена
Награждённые медалью Фредерика Айвса
Выпускники Университета Макгилла
Выпускники факультета наук Университета Макгилла
Преподаватели Инженерного колледжа Калифорнийского университета в Беркли
Преподаватели Калифорнийского университета в Беркли
Почётные доктора Университета Макгилла